Червоная Балка — название населённых пунктов на Украине:

 Червоная Балка — село в Криничанском районе Днепропетровской области.
 Червоная Балка — село в Лохвицком районе Полтавской области.
 Червоная Балка — село в Барвенковском районе Харьковской области.

См. также 
 
 Балка Северная Червоная
 Балка Северная Червоная (заказник)
 Червоная (балка)